«О себе» — второй студийный альбом российской певицы Полины Гагариной. Релиз альбома состоялся 11 марта 2010 года.

Полина об альбоме:

Реакция критики 
Алексей Мажаев из InterMedia дал альбому оценку в три балла из пяти. Автор писал, что «не все композиции равноценны, но лучшие треки позволяют говорить о хороших перспективах самостоятельной карьеры талантливой артистки с интересным голосом». По его словам, песням «Ой!» и «Виновата я» не хватает ни яркости, ни юмора, ни настроения. А песни «Любовь под солнцем», «Где-то живёт любовь», «Таю» и «Кому, зачем?» — несомненные хиты.

На сайте проекта «МирМэджи» альбом получил смешанную оценку. Автор статьи особо выделил песни «Виновата я», «Полюшка», «Без обид» и «Пропади всё пропадом». По его словам, «пластинка в целом изобилует „лихими“ песнями, с юморком, задором и пылкостью».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Полины Гагариной